Dedalus steht für:

 Stephen Dedalus, fiktive Figur des Schriftstellers James Joyce
 Dedalus-Preis für Neue Literatur

Siehe auch:
 Dedalus Healthcare Group, IT-Unternehmen im Gesundheitswesen
 Daedalus
 Daidalos (Begriffsklärung)
 Dédalo